Фінал Кубка європейських чемпіонів 1977 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1976—1977 років, у якому зустрілися англійський «Ліверпуль» та німецька «Боруссія» (Менхенгладбах). Матч відбувся 25 травня 1977 року на «Стадіо Олімпіко» у Римі. Перемогу з рахунком 3:1 здобув «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1976-77 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1977 на transfermarkt 

1977
1977 у футболі
1977
Травень 1977